Giacomo del Maino (mort vers 1505), sculpteur et architecte italien ;
 Juan Bautista Maíno (1581-1649), peintre espagnol ; 
 Maino (né en 1973), rappeur américain ;
 Mario Maino (né en 1940), coureur cycliste italien.

Homonymie de patronyme